Michigan-Claremont (nach den Namen zweier Universitäten) steht für
 eine digitale Edition der hebräischen Bibel, siehe Abschnitt Westminster Leningrad Codex im Artikel Codex Leningradensis
 die in dieser Edition verwendete Transliteration der hebräischen Schrift, siehe Betacode.